Henry Digby kan syfta på:

* Henry Digby, 1:e earl Digby (död 1793), brittisk peer
 Henry Digby (1770–1842), brittisk sjöofficer